Белый Холм — название населённых пунктов.

Россия 
 Белый Холм — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Белый Холм — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Белый Холм — деревня в Смоленском районе Смоленской области.